Deathstalker (serie), een serie sciencefictionromans van Simon R Green.
Deathstalker (film), een film uit 1983.
Deathstalker II, vervolg op bovengenoemde film.
Deathstalker and the Warriors from Hell, vervolg op bovengenoemde film.
Deathstalker IV: Match of Titans, vervolg op bovengenoemde film.